urządzenia
 Magiel
 Maglownica – potoczna nazwa jednego z typów przekładni kierowniczej (przekładnia zębatkowa)
film
 Maglownica (film)
 Maglownica 2
 Maglownica: Odrodzenie